Озеряево — топоним в России, распространён в  Тверской области

 Озеряево — деревня в Вышневолоцком городском округе.
 Озеряево — упразднённая  деревня в Максатихинском районе.